Топо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 370 км на захід від Парижа, 60 км на захід від Ренна, 45 км на північний схід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 908 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2304,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Топон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Топон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан